Гео́ргий Евге́ньевич Ши́лов (в начале научной карьеры известный как Юрий Георгиевич Боссе; 3 февраля 1917, Иваново-Вознесенск, Российская империя — 17 января 1975, Москва, СССР) — советский математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Георгий Евгеньевич Шилов родился 3 февраля 1917 года в городе Иваново-Вознесенске, в то время его отец, Евгений Алексеевич Шилов, был студентом МГУ. Мать, Анна Александровна Фролова, состояла в партии большевиков с 1907 года, в 1911—12 годах была сослана в Вологодскую губернию, позднее участвовала в Гражданской войне как политработник Южного фронта, после победы революции она заведовала парткабинетом Московского Комитета ВКП(б) и работала доцентом в Институте Маркса-Энгельса при ЦК ВКП(б). Своего отца Г. Е. Шилов не знал, так как мать разошлась с ним приблизительно в 1919 году и с 1921 года по 1930-й была замужем за Георгием Густавовичем Боссе, учёным-ботаником, впоследствии профессором, работавшим в Управлении заповедников при Совете Министров СССР. До смерти матери в 1937 году Г. Е. Шилов носил имя Юрия Георгиевича Боссе, но, найдя в документах матери своё свидетельство о рождении, вернул себе имя, полученное при рождении, — под которым он остался в истории советской математики. Эпизод смены имени отразился на его биографии во время работы в Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко в 1950—1954 годах, когда некоторые коллеги по факультету писали на него доносы, обвиняя в «космополитизме».

Г. Е. Шилов окончил сначала школу-семилетку, затем — химический техникум и в 1938 году — механико-математический факультет МГУ. Учился в одной группе с З. Я. Шапиро и Б. Л. Гуревичем.

Участник Великой Отечественной войны

В 1951 году становится доктором физико-математических наук. С 1952 года — профессор.

В 1946—1950 работает в МГУ. В 1951—1954 годах — в Киевском университете. В 1954 — возвращается в МГУ.

Работы 
Труды по теории функций действительного переменного, функциональному анализу (теория коммутативных банаховых алгебр (нормированных колец)).

Очень плодотворным было его сотрудничество с его учителем И. М. Гельфандом, в частности цикл работ по теории обобщённых функций и теории дифференциальных уравнений в частных производных.

Также важны его работы в области классического анализа, рядам Фурье.
Большое значение Шилов оказал на преподавание математики — многие его учебники, такие, как, например, «Анализ III» (Математический анализ. Специальный курс) и «Анализ IV» (Математический анализ. 2-й специальный курс) стали классическими и были изданы за рубежом. Он занимался также историей и методикой математики.

Книги 
На русском языке
 Лекции по векторному анализу. — М.: Гостехиздат, 1954;
 Введение в теорию линейных пространств. — М.: Гостехиздат, 1956;
 Шилов Г. Е., Гуревич Б. Л. Интеграл, мера и производная. — М.: Наука, 1967;
 Шилов Г. Е., Фан Дык Тинь. Интеграл, мера и производная на линейных пространствах. — М.: Наука, 1967;
 Гельфанд И. М., Райков Д. А., Шилов Г. Е. Коммутативные нормированные кольца. — М.:Физматгиз, 1960;
 Математический анализ. Специальный курс. — М.: Физматгиз, 1961;
 Математический анализ. 2-й специальный курс. — М.: Наука, 1965; 2-е изд., перераб. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984;
 Математический анализ. Конечномерные линейные пространства. — М.: Наука, 1969;
 Математический анализ. Функции одного переменного. В 3-х ч. Ч. 1-2 -М.: Наука, 1969, Ч. 3. — М.: Наука, 1970;
 Математический анализ. Функции нескольких вещественных переменных. В 3-х ч. Ч .1-2 -М.: Наука, 1972 (Ч. 3 не вышла);
 Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Обобщённые функции и действия над ними (Обобщённые функции, вып. 1). — М.: Физматгиз, 1958;
 Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Пространства основных обобщённых функций (Обобщённые функции, вып. 2). — М.: Физматгиз, 1958;
 Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений (Обобщённые функции, вып. 3). — М.: Физматгиз, 1958;
 Простая гамма. Устройство музыкальной шкалы. Как строить графики. — М.: Наука, 1978

На английском языке
 Georgi E. Shilov. Linear Algebra. Dover Pubns (June 1977), ISBN 978-0-486-63518-7
 Georgi E. Shilov. Elementary Real and Complex Analysis. Dover Pubns (February 1996), ISBN 978-0-486-68922-7
 Georgi E. Shilov. Integral, Measure, and Derivative: A Unified Approach. Dover Pubns (June 1977), ISBN 0-486-63519-8, ISBN 978-0-486-63519-4
 Georgi E. Shilov. Generalized Functions and Partial Differential Equations. Gordon and Breach Science Publishers Inc. (1968), ASIN: B000NZWURI

См. также 
 Шиловская алгебра
 Ильенков, Эвальд Васильевич

Примечания

Литература 
 
 П. С. Александров, И. М. Гельфанд, Е. А. Горин, В. В. Грушин, А. Н. Колмогоров, О. А. Олейник, В. П. Паламодов, С. В. Фомин, «Георгий Евгеньевич Шилов (некролог)», УМН, 31:1(187) (1976), 217—228.

Ссылки 
 Отзыв Г. Е. Шилова на лекцию М. М. Постникова

Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Преподаватели Киевского университета